Горње Ново Село може бити:

 Горње Ново Село (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица, КиМ, Република Србија
 Горње Ново Село (нови назив Ново Село), насеље у општини Бујановац, Пчињски округ, Република Србија